Löbersdorf steht für folgender Orte:

 Löbersdorf (Gemeinde Hürm), Ortschaft der Marktgemeinde Hürm in Niederösterreich
 Löbersdorf (Zörbig), Ortsteil der Stadt Zörbig in Sachsen-Anhalt